Indianapolis 500 je bila druga dirka Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 31. maja 1954.

Dirka

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954